MVO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mongo (Ciad)
 mvo -codice ISO 639-3 della lingua marovo